Louis Vuitton (в русской транскрипции передаётся как «Луи́ Витто́н»; ) — французский дом моды, специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров класса «люкс» под одноимённой торговой маркой. 

В настоящее время компания является частью международного холдинга LVMH.

Основатель компании 

Луи Вюиттон родился в 1821 году во Франш-Конте. Ещё в детстве научился пользоваться инструментами своего отца-столяра. В 14 лет Луи решил попытать счастья в Париже, куда отправился пешком; ему пришлось пройти 400 километров, отделявших его от столицы. В 1837 году поступил учеником к мастеру по изготовлению сундуков и стал делать дорожные сундуки. Чемоданов в современном понимании тогда ещё не существовало, таким образом, Луи, придумав их, совершил прорыв в этом деле, совпавший с развитием железнодорожного транспорта и круизных лайнеров, когда люди стали активнее перемещаться. Предложенные мастером плоские чемоданы (они получили название Trianon, по названию специальных непромокаемых тканей, которыми были обтянуты) произвели настоящий фурор: их можно было ставить один на другой и легко открывать сбоку.

Луи Вюиттон также изобрел круглую сумку для шофера (её размещали в отверстии запасного колеса), нетонущий чемодан на воздушной подушке и кофр-секретер, который можно было использовать как письменный стол.

Его слава как мастера по изготовлению чемоданов росла, чему немало способствовала императрица Евгения, жена Наполеона III.

В 1854 году Вюиттон основал свой собственный торговый дом. Следы его до сих пор можно увидеть на фронтоне магазина на Елисейских полях, где значится: «Louis Vuitton, изготовление чемоданов, парижский торговый дом, основанный в 1854 году».

Продолжение семейного дела 
Дети продолжили дело отца. Жорж Вюиттон возглавил компанию в 1892 году. Именно он разработал монограмму бренда: цветок с четырьмя лепестками, помещенный в круг, ромб с четырёхконечной звездой, такая же звезда в негативном варианте и инициалы LV. Жорж Вюиттон также создал первую сумку этой марки, которую путешественники носили с собой. Ей неожиданно стала легкая сумка из парусины, изначально предназначенная для хранения грязного белья в чемодане.

С 1936 года фирму возглавлял Гастон Луи Вюиттон, затем управление перешло к его дочери Одиль.

Международный холдинг LVMH 
Сегодня деятельность марки Louis Vuitton представлена компанией Louis Vuitton Malletier (LVM). Эта компания до 1987 года была филиалом холдинга Louis Vuitton SA, включающего в себя другие торговые дома, например «Вдова Клико Понсарден». Группа Louis Vuitton представлена на парижской бирже.

В 1987 году эта группа слилась с другим игроком рынка продуктов роскоши, производящим вина и спиртные напитки, Moët Hennessy.

В 1989 году контроль над компанией получил один из её основных акционеров — французский миллиардер Бернар Арно.

Традиции предприятия

Сумки 

Девиз парижского дома Louis Vuitton: «Каждый чемодан должен сочетать в себе высокую мобильность и лёгкость».

У фирмы есть дополнительная мастерская, специализирующаяся на особых заказах и расположенная в Аньере, в департаменте О-де-Сен.

Для изготовления сумок Louis Vuitton использует не только кожу, но и ткани. Особенно известны ткань в красно-бежевую полоску, ткань в клетку и монограммная ткань (с цветным логотипом марки), изобретённая в 1896 году. В настоящее время существуют новые варианты исполнения этой ткани: наиболее известные из них — классический двухцветный и авангардистский в тридцати трёх цветах, но лишь на лаковой коже и джинсовой ткани.

По традиции фирмы, чтобы избежать подделок, все непроданные сумки возвращают в Париж, где их сжигают в огне.

В 2019 году дом Louis Vuitton представил технологичные сумки с гибким дисплеем.

Архитектура 
Архитектура также является семейной традицией. В 1912 году сын Луи Виттона построил в сердце Парижа, на Елисейских полях, прекрасное здание в стиле «модерн» (франц. art nouveau). Затем, после выхода на международный рынок, торговая марка открыла в Лондоне, Нью-Йорке и Токио магазины, архитектурному облику которых уделяется немало внимания.

Louis Vuitton и спорт 
Группа Louis Vuitton является спонсором ряда крупных спортивных мероприятий. Примером тому является Кубок Луи Виттона — парусная регата, являвшаяся отборочным туром для Кубка Америки, самого престижного трофея в мире парусного спорта. Группа Louis Vuitton спонсировала эти соревнования на протяжении четверти века, с 1983 по 2007 годы. В 2019 году Louis Vuitton предоставил кубок для Чемпионата мира для игры League of Legends компании Riot Games, а также представили капсульную коллекцию.

Дом моды 

В 1998 году Louis Vuitton расширяет сферу деятельности и выходит на новый для себя сектор рынка, модный, что имеет определяющее значение в смене облика предприятия. С новым художественным директором, Марком Джейкобсом, появляются отделы готового платья, обуви, аксессуаров и ювелирных изделий. 4 ноября 2013 года его на посту креативного директора отдела женской одежды заменил известный модельер Николя Жескьер. В марте 2018 года отдел мужской одежды после ухода англичанина Ким Джонса возглавил американский дизайнер Вирджил Абло, который находился в этой должности до своей смерти от рака в 2021 году. В феврале 2023 Фаррелл Уильямс стал креативным директором мужской линии Louis Vuitton

На сегодняшний день дом моды Louis Vuitton имеет свои фирменные магазины в 53 странах мира.

Парфюмерная линия 
С 1 сентября 2016 года в бутиках Louis Vuitton появилась в продаже собственная коллекция ароматов для дам, составленная Жаком Кавалье, обладателем FiFi Awards. В 2018 году в продажу поступает новая туалетная вода для мужчин, а с лета 2019 года фирма начинает производить парфюм в стиле унисекс.

Уместно напомнить, что в двадцатые годы XX века Дом уже занимался производством духов, однако старые рецепты были утрачены в ходе Второй мировой войны.

Louis Vuitton в России 

В России у компании Louis Vuitton есть собственные магазины — три в Москве и по одному в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи.

В 2007 году лицом бренда стал первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв., который также принял участие в рекламной компании наряду со знаменитыми теннисистами Штеффи Граф и Андре Агасси и французской актрисой Катрин Денев.

Реклама 
В рекламе дорожной линейки снимался Шон Коннери.

В 2009 году лицом бренда была Мадонна.

С 2011 года марку представляет Анджелина Джоли.

С 2016 года лицом бренда стала Алисия Викандер.

В 2018—2019 годах послом моды являлась Эмма Стоун.

Сезон 2019/20 года доверили олицетворить Тэнди Ньютон и Самаре Уивинг.

С апреля 2021 года глобальным амбассадорами бренда стали члены южно-корейской группы BTS.

С октября 2021 года глобальным амбассадором стала южно-корейская модель и актриса Хо Ен Чон.

Специально приглашенные знаменитости для рекламных фотосессий марки, сделанных фотографом Энни Лейбовиц:
 Астронавты: Базз Олдрин, Салли Райд, Джеймс Ловелл.
 Модельеры: Марк Джейкобс, Такаси Мураками, Яёй Кусама.
 Режиссёры: Фрэнсис Форд Коппола и София Коппола,
 Актеры: Катрин Денёв, Жан Рено, Скарлетт Йоханссон, Ума Турман, Фань Бинбин, Лили Коул, Николь Кидман, Клайв Оуэн, Михаил Барышников, Летиция Каста, Хлоя Морец, Леа Сейду, Сиенна Миллер, Мишель Уильямс, Джастин Теру.
 Музыканты: Дэвид Боуи, Кит Ричардс, Дженнифер Лопес, Боно, Бейонсе, Леди Гага, Фаррелл Уильямс.
 Спортсмены: Лариса Латынина, Майкл Фелпс, Диего Марадона, Пеле, Зинедин Зидан, Андре Агасси, Штеффи Граф, Мохаммед Али.

Примечания

Литература 
 
 Маноха А. И. 400 КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ. ЛУИ ВИТТОН — ЛЕГЕНДА В МИРЕ МОДЫ (рус.) // Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. — 2019.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Интервью президента и исполнительного директора Louis Vuitton Ива Карселя «Коммерсанту-Ъ»

Компании по алфавиту
Компании, основанные в 1854 году
Производители одежды и обуви Франции
Производители часов Франции
Торговые марки Франции
 
Появились в 1854 году во Франции